Roots:

Музыка 
Альбомы
 Roots — альбом группы Sepultura, выпущенный в 1996 году.
 Roots — альбом группы Gipsy Kings, выпущенный в 2004 году.
 The Roots of Guns N’ Roses — сборник группы Hollywood Rose, выпущенный в 2004 году.

Группы
 The Roots — американская хип-хоп группа.

Видеоигры 
 The Roots: Gates of Chaos — компьютерная ролевая игра, выпущенная в 2005 году.

См. также 
 
 The Ruts